2 miejscowości w Polsce: 
 Widniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Widniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw